Krämer steht für:

 Verkäufer von Kramwaren, siehe Kram #Bedeutung im Handelswesen
 Händler, ein Berufsstand
 Kleinhändler, siehe Tante-Emma-Laden
 Krämer (Familienname), Kraemer  – zu Namensträgern siehe dort
 Krämer (Wald), ein Waldgebiet bei Kremmen im Landkreis Oberhavel

Kraemer ist der Name folgender Orte:
 Kraemer (Louisiana), im Lafourche Parish

Siehe auch:
 Kramer
 Kremer
 Crämer
 Cremer
 Krämmer
 Kraemmer
 Grämer
 Mercator (latinisierte Form des Namens)